Тевакан има више значења:

 Тевакан
 Тевакан (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тевакан (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тевакан (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тевакан (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тевакан (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тевакан (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тевакан, насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Тевакан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тевакан (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику